Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Matynia – polski dziennikarz
 Andrzej Matynia – polski inżynier